Supercell é o álbum de estréia em estúdio da banda japonesa de J-pop Supercell, lançado em 4 de março de 2009, pela Sony Music. Supercell já o tinha lançado um dōjin (independente) na Comiket 74 em 16 de Agosto de 2008, antes de a banda assinar um contrato de gravação com a Sony Music.

Lista de músicas 

Álbuns de 2009